

Geografia

Italia 
 Gabbiano – vecchio nome di Castel Gabbiano in provincia di Cremona
 Gabbiano – vecchio nome di Gabiano in provincia di Alessandria
 Gabbiano – frazione di Corropoli in provincia di Teramo

Zoologia 
 Gabbiano – uccello della famiglia dei Laridae

Varie 
 Gabbiano – singolo della cantautrice Giuni Russo, pubblicato nell'estate del 1997
 Gabbiano – simbolo araldico
 Classe Gabbiano – classe di corvette della Marina Militare
 Nebulosa Gabbiano – nebulosa diffusa visibile al confine fra le costellazioni del Cane Maggiore e dell'Unicorno
 Teichfuss Gabbiano – aliante italiano

Pagine correlate 
Il gabbiano (disambigua)
Gabbiani (disambigua)